Polanz ist der Familienname folgender Personen:

Carsten Polanz (* 1982), deutscher evangelischer Theologe, Islamwissenschaftler und Hochschullehrer
Franz Polanz (* 1961), österreichischer Fußballspieler und -trainer